St. Clair County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 St. Clair County (Alabama)
 St. Clair County (Illinois)
 St. Clair County (Michigan)
 St. Clair County (Missouri)